Ursula Schulz-Dornburg (1938-), une photographe allemande ;
 Jean-Louis Ier d'Anhalt-Dornburg (1656-1704), un prince allemand.

 Dornburg, une commune allemande de l'arrondissement de Limburg-Weilburg, en Hesse ;
 Dornburg-Camburg, une ville de Thuringe en Allemagne ;
 Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg, une communauté d'administration allemande qui regroupe 13 communes du land de Thuringe ;
 Dornburg/Saale, une ancienne ville allemande, aujourd'hui faisant partie de la ville de Dornburg-Camburg, en Thuringe.

Dornburg peut aussi désigner :
 (3802) Dornburg, un astéroïde de la ceinture principale.